Вице-президент Аргентины () — должностное лицо исполнительной власти Аргентины. Избирается одновременно с президентом прямым тайным всенародным голосованием сроком на четыре года. Основной функцией вице-президента является замещение президента в случае его отсутствия, недееспособности, смерти или отставки. В соответствии с конституцией Аргентины вице-президент является председателем Сената. Должность учреждена в 1854 году. С 10 декабря 2019 действующим вице-президентом страны является Кристина Фернандес де Киршнер.

Список вице-президентов Аргентины

Ссылки 
 Официальный сайт президента и вице-президента Аргентины 

Должности